Anaconda puede referirse a:

 Anaconda, el nombre común de las serpiente constrictoras del género Eunectes, en especial la anaconda común o verde (Eunectes murinus);
 Anaconda (instalador), un instalador para Red Hat Linux y Fedora;
 Anaconda Copper Company, una compañía minera;
 Anaconda (película), una película de terror de 1997 dirigida por el peruano Luis Llosa;
 Anaconda (Montana), una ciudad en el condado de Deer Lodge, estado estadounidense de Montana;
 Estadio Anaconda, un estadio chileno ubicado en Chuquicamata;
 Operación Anaconda, nombre en clave para una operación estadounidense en Afganistán;
 Colt Anaconda, un revólver Magnum;
 Plan Anaconda, un proyecto militar de la Guerra Civil estadounidense;
 Anaconda (atracción), una atracción de Isla Mágica (Sevilla, España).
 Anaconda (canción), sencillo de Nicki Minaj.
 Anaconda (cuento), cuento de Horacio Quiroga.
 Anaconda (episodio de Los 100), episodio de la serie de televisión estadounidense Los 100.
 Los desterrados El regreso de Anaconda''' cuento de Horacio Quiroga